Lugares
São Vicente de Fora São Vicente de Fora é uma freguesia portuguesa do concelho de Lisboa , com 0,31 km² de área e 4 267 2
Juiz de Fora - um município brasileiro do estado de Minas Gerais.
Lagoa de Fora - Uma lagoa da Ilha de Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, Brasil.

Pessoas
Juiz de fora - um magistrado nomeado pelo rei de Portugal para atuar em comarcas onde era necessária a intervenção de um juiz.
Fora de estrada - um automobilístico termo que designa atividades variadas.

Arte e Cultura
Lá Fora - um filme de Fernando Lopes , que conta com a participação de Alexandra Lencastre e Rogério Samora como protagonistas. …
Tô Fora - álbum.

Outros
Igreja de São Vicente de Fora
Fora Collor - um movimento político ocorrido no ano de 1992 , onde milhares de brasileiros saíram às ruas em passeata s pedindo a saída …

Desambiguação